Rosko kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Roscoff, departementet Finistère i regionen Bretagne,

Polen 

 Rosko (ort i Polen), Storpolens vojvodskap, Powiat czarnkowsko-trzcianecki, 

Robotskapade Polenförgreningar